Марина Хэндс (; род. , Париж) — французская актриса.

Биография 
Марина Хэндс родилась 10 января 1975 года в Париже, Франция. Марина — дочь французской актрисы Людмилы Микаэль и английского режиссёра и актёра Терри Хэндса, внучка известного французского художника Пьера Дмитриенко.

В 1995 году она начала учёбу в актёрской школе «Cours Florent». Затем она училась в Национальной консерватории драматического искусства и Лондонской академии музыки и искусства. В 2006 году сыграла главную роль в фильме «Леди Чаттерлей», за которую получила премию  в категории «Лучшая актриса».

Награды и номинации 
 2006 — номинация на премию  в категории «Самая многообещающая актриса».
 2007 — номинация на премию  в категории «Самая многообещающая актриса».
 2007 — премия  в категории «Лучшая актриса».
 2007 — премия «Люмьер» в категории «Лучшая актриса».
 2007 — премия «Tribeca Film Festival» в категории «Лучшая актриса».
 2007 — номинация на премию «Étoiles d’Or» в категории «Лучший женский дебют».
 2012 — номинация на премию «Golden Nymph» телевизионного фестиваля в Монте-Карло в категории «Лучшая актриса телевидения».
 2012 — офицер ордена Искусств и литературы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства
Лауреаты премии «Мольер» за лучшую женскую роль